Мэрилин Фэй Джонс (; род. 17 февраля 1940, Ньюкасл, Австралия) — австралийская артистка балета и балетный педагог.

Биография 
Мэрилин Джонс родилась в 1940 году в Ньюкасле. С четырёхлетнего возраста она училась балету в студии Тессы Мондер, а затем у Лоррен Нортон в Сиднее. Впоследствии Мэрилин продолжила обучение в лондонской Королевской балетной школе, где в числе её педагогов была .

В 1957—1958 годах Джонс танцевала в труппе Королевского балета, с которым ездила на гастроли в США, после чего вернулась в Австралию. В 1959 году она стала членом труппы «Балет » и танцевала ведущие партии. После внезапной смерти Борованского она продолжила работать с ван Прааг, которая возглавила труппу и в 1962 году создала на её основе новый Австралийский балет. С 1962 по 1971 год Мэрилин Джонс была прима-балериной Австралийского балета. В 1963 году она вышла замуж за ведущего танцовщика Гарта Уэлча, в браке с которым у неё родилось двое детей, впоследствии также ставших танцовщиками.

Репертуар артистки включал более 50 разноплановых партий в классических и современных балетах, в том числе в «Лебедином озере», «Спящей красавице», «Ромео и Джульетте», «Жизели», «Шопениане». Мэрилин Джонс танцевала с такими выдающимися артистами, как Рудольф Нуреев, Гарт Уэлч, Джон Гилпин, Джон Миэн и Роберт Хелпманн. В 1972 году Мэрилин Джонс стала офицером Ордена Британской империи.

В 1978 году Джонс ушла из труппы Австралийского балета, однако была её художественным руководителем с 1979 по 1982 год. В 1991 году она основала и возглавила Австралийский институт классического танца (Australian Institute of Classical Dance). В 1992 году она стала почётным доктором университета Ньюкасла. В 2011 году, в возрасте 71 года, Мэрилин Джонс исполнила ведущую партию в балете Стивена Бейнса «Элегия».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Артисты балета Австралии
Артисты балета XX века
Артисты балета XXI века
Балетные педагоги XX века
Балетные педагоги XXI века
Балетные педагоги Австралии
Офицеры ордена Британской империи